Aquesta és una llista amb els campions del món de motociclisme de velocitat, ordenada com un rànquing. La llista aplega tots els pilots que han guanyat mai un Campionat del Món de velocitat en qualsevol de les categories o cilindrades de què ha constat històricament aquesta competició (des de les inicials de 500, 350, 250 i 125cc fins a les actuals MotoGP, Moto2 i Moto3). S'hi inclouen també els campions de la nova copa del món per a motos elèctriques MotoE, però no els campions del món en les categories de sidecar.

Campionats per pilot

Campions en categories diferents al mateix any

Rècords 

 Valentino Rossi és l'únic pilot que ha guanyat mundials en quatre categories diferents: 125 cc, 250 cc, 500 cc i MotoGP.
 Marc Márquez fou el campió del món més jove de la categoria reina, rècord que va aconseguir el 2013 en proclamar-se campió de MotoGP amb 20 anys i 266 dies.
 Mike Hailwood fou el pilot més dominant en una temporada, guanyant 10 curses de 10 a 250 cc la .
 John Surtees és encara l'únic pilot que ha guanyat títols de Campió del Món de motociclisme (en 350 cc i 500 cc) i de Fórmula 1.
 Eddie Lawson (1988 i 1989), Valentino Rossi (2003 i 2004) i Marc Márquez (2012 i 2013) són els tres únics pilots a haver guanyat el Campionat dos anys consecutius amb diferents marques de motocicleta.
 Freddie Spencer (1985), Tetsuya Harada (1993), Manuel Poggiali (2003) i Dani Pedrosa (2004) són els únics que han guanyat el Campionat del Món de 250 cc al primer any de participar-hi. El 1990, Loris Capirossi guanyà el de 125 cc a la primera temptativa.
 Emili Alzamora és l'únic pilot que ha guanyat el mundial de 125 cc sense vèncer en cap Gran Premi (1999). Manuel Herreros guanyà el de 80 cc el 1989 també sense cap victòria en GP.

Vegeu també 
 Campionat del Món de sidecars

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de MotoGP 

Velocitat